Ar Chapel-Nevez kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Chapelle-Neuve, Côtes-d'Armor, Bretagne, 
 La Chapelle-Neuve, Morbihan, Bretagne,